Noch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Noch (1886–1961), deutscher Polizeidirektor und Politiker (SPD)
 Jochen Noch (* 1956), deutscher Schauspieler
 Philip Noch (* 1989), deutsch-polnischer Basketballspieler

Noch bezeichnet:

 Noch (Modelleisenbahn), Hersteller und Importeur von Modellbahnzubehör

Siehe auch: